Haidhäuser ist der Name folgender Orte:

 Haidhäuser (Cham), Ortsteil der Stadt Cham, Landkreis Cham, Bayern
 Haidhäuser (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Haidhäuser (Dötlingen), Ortsteil der Gemeinde Dötlingen, Niedersachsen